Isabel de Rhuddlan (Castillo de Rhuddlan, 7 de agosto de 1282 - Quendon, 5 de mayo de 1316) fue la decimocuarta hija del rey Eduardo I de Inglaterra y de su primera esposa, Leonor de Castilla. De todos sus hermanos, Isabel fue la más unida a su hermano menor, el futuro Eduardo II, ya que ambos se llevaban dos años de diferencia.

Primer matrimonio 
En abril de 1285, hubo negociaciones con Florencio V de Holanda para comprometer a Isabel con el hijo del conde, Juan. La oferta fue aceptada y Juan fue enviado a Inglaterra para ser educado. El 8 de enero de 1297, Isabel contrajo matrimonio con Juan (ahora conde de Holanda) en Ipswich. Algunos de los presentes en la boda fueron: la hermana de Isabel, Margarita; su padre, Eduardo I de Inglaterra; su hermano, Eduardo, y Humphrey de Bohun. Se esperaba que Isabel partiera a Holanda con su marido después de la boda, pero ella no deseaba irse, dejando que su marido se fuera solo. Está registrado que, mientras estaba en Ipswich, el rey, en un arrebato de ira, arrojó la diadema de su hija al fuego: un rubí y una esmeralda de Adam el Joyero se perdieron por este hecho.

Tras un tiempo de viajar por Inglaterra, se decidió que Isabel tendría que volver con su marido. Su padre le acompañó, viajando a través de los Países Bajos meridionales, por Amberes, Malinas, Lovaina y Bruselas, hacia Gante. Se quedaron allí varios meses, pasando la Navidad con sus dos hermanas, Leonor y Margarita. El 10 de noviembre de 1299, Juan de Holanda murió de disentería, aunque hubo rumores de que fue asesinado. No nacieron hijos del matrimonio.

Segundo matrimonio 
En el viaje de regreso a Inglaterra, Isabel pasó por Brabante para visitar a su hermana, Margarita. Cuando llegó a Inglaterra, conoció a su madrastra Margarita de Francia, con quien Eduardo I se había casado mientras Isabel estaba en Holanda. El 14 de noviembre de 1302, Isabel contrajo matrimonio con Humphrey de Bohun, IV conde de Hereford, III de Essex, y también Lord alto condestable de Inglaterra, en la abadía de Westminster.

Hijos 
Isabel y Humphrey de Bohun tuvieron diez hijos:

 Margarita de Bohun (1302 - 7 de febrero de 1304).
 Humphrey de Bohun (octubre de 1303 - c. octubre de 1304).
 Leonor de Bohun (17 de octubre de 1304 - 1363)
 Juan de Bohun, V conde de Hereford (23 de noviembre de 1306 - 20 de enero de 1336)
 Humphrey de Bohun, VI conde de Hereford (6 de diciembre c. 1309 - 1361)
 Margarita de Bohun, II condesa de Devon (3 de abril de 1311 - 1391)
 Guillermo de Bohun, I conde de Northampton (1312-1360).
 Eduardo de Bohun (1312-1334), gemelo de Guillermo.
 Inés de Bohun (1314 - después de 1322): es mencionada en el testamento de su padre.
 Isabel de Bohun (nació y murió el 5 de mayo de 1316)

Últimos años 
Durante la Navidad de 1315, Isabel, que estaba embarazada, fue visitada por su cuñada, la reina Isabel de Francia. El 5 de mayo de 1316 entró en trabajo de parto, dando a luz a una hija, Isabel. Madre e hija murieron poco después del nacimiento. Isabel de Rhuddlan fue enterrada en la abadía de Walden, en Essex, junto con su hija Isabel y otros miembros de la familia Bohun.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Burke, John, Esq. A General and Heraldic Dictionary of the Peerages of England, Ireland, and Scotland, Extinct, Dormant and in Abeyance. Londres: Henry Colburn y Richard Bentley, 1831. (p. 196)  googlebooks
 Cortador, William Richard. Memorias Genealógicas y Personales Vol. I, Lewis Historical Publishing Co., Nueva York, 1910. (p. 1399) googlebooks
 Everett Verde, Mary Anne. Vidas de las Princesas de Inglaterra Vol. III Londres 1857 páginas 56-.
 Verity, Brad. "Los Hijos de Isabel, Condesa de Hereford, Hija de Eduardo I de Inglaterra," Fundaciones, Volumen 6, junio de 2014, páginas 3–10.
  páginas 83–85.
  Líneas 6-29, 6-30, 7-29, 7-30, 15-29, 15-30, 97-31, 97-32.

Enlaces externos 

Fallecidas por parto
Casa de Plantagenet
Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XIII
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Galesas del siglo XIII
Galesas del siglo XIV